Con Zebrù ci si riferisce a:
 Gran Zebrù – montagna del Gruppo Ortles-Cevedale nelle Alpi Retiche meridionali
 Monte Zebrù – montagna della Catena Ortles-Cevedale